Славгород — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Славгород — город в Могилёвской области.

Россия 
 Славгород — город в Алтайском крае.
Славгород — станция на Западно-Сибирской железной дороге.

Украина 
 Славгород — посёлок в Синельниковском районе Днепропетровской области.
 Славгород — село в Краснопольском районе Сумской области.